

Pessoas 
 Rei Artur — rei semi-mitológico da Inglaterra
 Artur I, Duque da Bretanha (1187–1203) — ou Artur I Plantageneta; Duque da Bretanha e Conde de Anjou
 Artur II, Duque da Bretanha (1262–1312)
 Artur III, duque da Bretanha (1393–1458) — também conhecido como Artur de Richemont; Lorde de Parthenay e autointitulado Conde de Richmond
 Artur, Príncipe de Gales  (1486–1502) — filho mais velho de Henrique VII de Inglaterra

Outros usos 
 King Arthur — filme de 2004 ("Rei Arthur" no Brasil e "Rei Artur" em Portugal)
 The Warlord Chronicles — trilogia do escritor Bernard Cornwell ("As Crônicas de Artur" no Brasil e "Trilogia dos Senhores da Guerra" em Portugal)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história